Sagel ist 

 der Nachname des deutschen Politikers Rüdiger Sagel (* 1955)
 der Nachname des deutschen Fußballspielers Thomas Sagel (* 1963)
 der Name des amerikanischen Latino-Buchautors Jim Sagel (1947–1998)
 der Name des Unternehmens Vauth-Sagel Gruppe aus Brakel-Erkeln, im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen